El término Colt 45 puede hacer referencia a:

 Colt .45, revólver de acción simple y tambor popular en el viejo oeste.
 Colt 45, película de 1950 dirigida por Edwin L. Marin.
 Colt 45, película de 2014 dirigida por Fabrice Du Welz.